Xiacang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiacang (ort), Tianjin, 
 Xiacang (socken), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar